Riverton (Illinois)
Riverton (Iowa)
Riverton (Minnesota)
Riverton (Nebraska)
Riverton (Nova Jérsei)
Riverton (Utah)
Riverton (Wyoming)

Desambiguações de topônimos